Тук, Уильям:

 Тук, Уильям (1744—1820) — английский писатель и историк.
 Тук, Уильям (1777—1863) — английский юрист, политик; сын историка Уильяма Тука.